Cratere Gill – cratere lunare
 Cratere Gill – cratere su Marte